Word of Mouth ("passaparola" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Passaparola (o Buzz marketing), una strategia commerciale

Musica 
 Word of Mouth – big band creata da Jaco Pastorius 
 Word of Mouth – album di Jaco Pastorius del 1981
 Word of Mouth – album di Toni Basil del 1982
 Word of Mouth – album dei The Kinks del 1984
 Word of Mouth – album dei Mike + The Mechanics del 1991
 Word of Mouth – album dei Vicious Rumors del 1994
 Word of Mouth – album del rapper John Reuben del 2007
 Word of Mouth – album dei The Wanted del 2013